Коро́ль во́здуха — название нескольких художественных произведений. Может означать:
 «Король воздуха» — научно-фантастический роман итальянского писателя Эмилио Сальгари, опубликованный в 1904 году.
 «Король воздуха» — американская кинокомедия 1997 года о собаке-баскетболисте.